Hatice (také Hadice nebo Hatce) je arabské ženské jméno používané v Turecku. Jméno znamená "narozená holčička".

Lidé 
Významní lidé se jménem Hatice:
 Hatice Akyün (* 1969), německá novinářka a spisovatelka tureckého původu
 Hatice Aslan (* 1962), turecká herečka
 Hatice Bahar Özgüvenç (* 1984), turecká fotbalistka
 Hatice Duman (* 1974), turecká novinářka
 Hatice Gizem Örge (* 1993), turecká volejbalistka
 Hatice Guleryuz (* 1968), turecká zpěvačka
 Hatice Kübra Yangın (* 1989), turecká zápasnice taekwonda
 Hatice Muazzez Sultan (1629–1687), manželka sultána Ibrahima I.
 Hatice Sultan (dcera sultána Selima I.) (1496–1538), sestra sultána Süleymana I.
 Hatice Sultan (1766–1821), dcera sultána Mustafy III. a sestra sultána Selima III.
 Hatice Sultan (dcera sultána Ahmeda III.)

Místa 
 Palác Hatice Sultan, nábřežní zámek v Istanbulu

Reference

Externí odkazy 
 

Jména arabského původu